Grabovac kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Grabovac (samhälle), Republika Srpska,

Kroatien 

 Grabovac (ort i Kroatien, Baranja), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar